Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Mauretanien:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Einzelnachweise 

!Mauretanien, Berge
!
Mauretanien, Berge